11 Fanagoryjski Pułk Grenadierów (ros. 11-й гренадерский Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Павловича полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 25 maja 1790.

Święto pułkowe: 30 sierpnia. Dyslokacja w 1914: Moskwa (Москва).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 25 Korpus Armijny (25 АК, 25 армейский корпус), Moskwa
 3 Dywizja Grenadierów (3 гренадерская дивизия), Moskwa
 11 Fanagoryjski Pułk Grenadierów (11-й гренадерский Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Павловича полк), Moskwa

Literatura 
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A.A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836-1914, Petersburg 1914.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=485 (ru)

Wojsko rosyjskie w Moskwie
Pułki grenadierów Imperium Rosyjskiego